Bill Johnston – amerykański tenisista
 Bill Johnston (tłumacz) – tłumacz literatury polskiej na język angielski